Песма Евровизије 1965. било је 10. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 20. марта 1965. у Концертној сали РАИ Телевизије у Напуљу у Италији. Био је то први пут да је такмичење организовано на Апенинском полуострву и у једној јужноевропској земљи. Водитељ такмичења је била Рената Мауро.

18 земаља је учествовало на такмичењу: дебитант на овом такмичењу је била Ирска, а Шведска се вратила након одсуства 1964. године. Луксембург остварује своју другу победу освојивши 32 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1965.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1965.